Laeviomyces är ett släkte av lavar. Laeviomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Laeviomyces